Holly Shanahan (nascida em 23 de novembro de 1981) é uma atriz nova-zelandense. Ficou conhecida por sua personagem "Camille" em Power Rangers: Jungle Fury.

Filmografia 
 "Underbelly NZ: Land of the Long Green Cloud" (2011).... Constable Caroline Derwent
 "Power Rangers: Fúria da Selva" (2008).... Camille
 "Welcome to Paradise" (2007).... Lucy
 "Power Rangers: Força Mística".... LeeLee
 "The Insiders Guide to Happiness".... Bride
 "Outrageous Fortune 2".... Jools

Ligações externas 
 

Atrizes de televisão da Nova Zelândia
Elenco_de_Power_Rangers